Sabonis est un mot lituanien qui signifie pêcheur.

 Arvydas Sabonis (1964-), ancien joueur de basket-ball lituanien ;
 Domantas Sabonis (1996-), joueur de basket-ball lituanien, son fils.

Patronyme lituanien